La Prem"jer-liha 2012-2013 è stata la 22ª edizione del massimo campionato di calcio ucraino. La stagione è iniziata il 13 luglio 2012 ed è terminata il 26 maggio 2013. Lo Šachtar ha vinto il titolo per l'ottava volta, la quarta consecutiva.

Novità 
L'Obolon' e l'Oleksandrija sono retrocessi al termine della stagione 2011-2012. Al loro posto sono state promosse le prime due classificate della Perša Liha, l'Hoverla-Zakarpattja e il Metalurh Zaporižžja.
Prima dell'inizio della stagione lHoverla-Zakarpattja'' ha cambiato il suo nome in Hoverla.

 Regolamento 
Le 16 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate.
La squadra campione di Ucraina e la seconda classificata si sono qualificate rispettivamente per la fase a gironi e per il terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2013-2014.
La terza, la quarta e la quinta classificata si sono qualificate rispettivamente per i play-off, per il terzo e per il secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2013-2014.
Le ultime due classificate sono retrocesse direttamente in Perša Liha.

 Squadre partecipanti 

 Classifica 

Legenda:
      Campione di Ucraina e ammessa alla UEFA Champions League 2013-2014
      Ammessa alla UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla UEFA Europa League 2013-2014
      Retrocessa in Perša Liha 2013-2014

 Capoliste solitarie 
 Dalla 6ª giornata: 

 Risultati 

Classifica marcatori

 Verdetti 
 Campione di Ucraina: 
 In UEFA Champions League 2013-2014: , 
 In UEFA Europa League 2013-2014: , , , 
 Retrocesse in Perša Liha: '''

Note

Voci correlate 
Perša Liha 2012-2013
Kubok Ukraïny 2012-2013

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Campionato ucraino di calcio